Erik Almgren kan syfta på:

* Erik Almgren (1908–1989), svensk fotbollsspelare
 Erik Almgren (1910–2007), svensk konstnär